Il singolare del torneo di tennis Zucchetti Kos Tennis Cup 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Konstantinos Economidis che ha battuto in finale Mathieu Montcourt 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Albert Montañés (primo turno)
 Carlos Berlocq (quarti di finale)
 Juan Antonio Marín (primo turno)
 Iván Navarro (quarti di finale)

 Flavio Cipolla (secondo turno)
 Konstantinos Economidis (Campione)
 Óscar Hernández (primo turno)
 Gorka Fraile (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Zucchetti Kos Tennis Cup 2006